Михаил Кравец:
 Кравец, Михаил Григорьевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист, российский хоккейный тренер.
 Кравец, Михаил Дементьевич (1923—1975) — старшина, Герой Советского Союза.